Příjmení Volf nebo Volfová (z něm Wolf, vlk) nosí více různých osobností:

 František Volf (1897–1983) – český národopisec, malíř, spisovatel a pedagog
 Honza Volf (Jan Volf; 1955) – český spisovatel a kreslíř
 Jan Volf (1883–1919) – český obchodník a diplomat
 Jana Volfová (* 1957) – politička, poslankyně za ČSSD
 Jana Volfová (* 1936) – historička a pedagožka
 Jaroslav Volf – více různých osobností (rozcestník)
 Jiří Volf (* 1930) – zoolog, dlouholetý pracovník Zoo Praha a vedoucí plemenné knihy koní Převalského
 Jitka Volfová (* 1968) – česká politička hnutí ANO 2011, zastupitelka města Česká Lípa
 Josef Volf (1878–1937) – český historik a knihovník
 Josef Volf (1860–1937) – český sedlák a písmák
 Milan Volf (* 1963) – politik ODS, starosta Kladna
 Miloslav Volf (1902–1982) – český historik a archivář
 Miroslav Volf (* 1956) – chorvatsko-americký protestantský teolog
 Václav Volf (1893–1942) – československý legionář, brigádní generál, účastník protifašistického odboje
 Václav Volf (1856–1926) – důstojník, ředitel a inspektor hřebčínů a koňských ústavů

Podobné příjmení 
 Wolf

Reference 

Česká příjmení